«Дми́тровская» — станция Московского метрополитена на Серпуховско-Тимирязевской линии. Выходы станции ведут в Бутырский (СВАО) и Савёловский (CАО) районы. Открыта в марте  года в составе участка «Савёловская» — «Отрадное». Пилонная трёхсводчатая станция глубокого заложения с одной островной платформой.

История и происхождение названия 
Станция открыта 7 марта  года в составе участка  — , после ввода в эксплуатацию которого в Московском метрополитене стало 148 станций. Названа в честь проходящего параллельно шоссе, ведущего в подмосковный город Дмитров.

Архитектура и оформление 
Пилонная трёхсводчатая станция глубокого заложения (глубина заложения — 59 метров). Часть пилонов на станции не раскрыты из-за сложной геологической ситуации (по другой версии — из-за недостатка средств на закупку специальных тюбингов).

В отделке путевых стен и станционного зала использован красный мрамор. На торцевой стене зала и над входом на эскалатор размещены литые барельефы на тему обороны Москвы в 1941 году (скульптор Ф. Д. Фивейский). Пол выложен красным и чёрным гранитом.

Вестибюли и пересадки 
Выход в город через подземные переходы на Дмитровское шоссе и Бутырскую улицу, к одноимённой железнодорожной платформе Рижского направления Московской железной дороги, которая вошла в состав второго московского центрального диаметра МЦД-2.

Станция в цифрах 
 Пассажиропоток по станции за сутки ( год)
 .
 Пассажиропоток по вестибюлям за сутки ( год)
 На вход — ;
 На выход — .

Галерея

Наземный общественный транспорт

Городской

Областной 
 310 Талдом — 
 415 Дубна —

См. также 
 Список станций Московского метрополитена

Примечания

Ссылки 

Станции Московского метрополитена
Бутырский район
Савёловский район
Станции метрополитена, построенные в 1991 году
Пилонные станции
Здания и сооружения, построенные в 1991 году в Москве